ISDB ist die Abkürzung für:

 eine Organisation von Arzneimittel-Fachzeitschriften, die unabhängig von der Pharmaindustrie sind; siehe: International Society of Drug Bulletins
 einen Standard der digitalen Medienübertragung; siehe Integrated Services Digital Broadcasting

ISDB